Арлин Уилан (; 1 сентября 1916 — 7 апреля 1993) — американская актриса.

Биография 
В 1938 году режиссёр киностудии 20th Century Fox Брюс Хамберстоун случайно увидел Уилан, работавшую маникюршей в парикмахерской. После кинопробы студия подписала с ней контракт на одну из главных женских ролей в экранизации романа Роберта Луиса Стивенсона «Похищенный» (1938).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Похороненные на кладбище Святого креста (Калвер-Сити)
Киноактрисы США